Bruno Arcari (1915-2004): calciatore e allenatore di calcio.
Bruno Arcari (1942): ex pugile.